

Ruolo 
 Alfiere – sinonimo di portabandiera
 Alfiere – atleta che porta la bandiera per il suo paese alla cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici

Altro 
 Alfiere – pezzo del gioco degli scacchi
 Alfiere – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Alfiere – grado militare più basso fra gli ufficiali, in uso nel corso del tempo in svariati Paesi
 Alfiere – personaggio di Squadra antimafia - Palermo oggi

Pagine correlate 
 Alfieri
 Alfiero

Altri progetti